Gminy w USA:
 Pomroy (ang. Pomroy Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Itasca
 Pomroy (ang. Pomroy Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kanabec